

Patronyme 

 Allison McNeill (1959-), entraîneuse de basket-ball canadienne ; 
 Billy McNeill (1940-2019), footballeur écossais ;
 Billy McNeill (1936-2007), joueur de hockey sur glace canadien ;
 
 Fred McNeill (1952-), ancien joueur de football américain ;
 Graham McNeill (1971-), auteur et concepteur du jeu des figurines Warhammer ;
 James Abbott McNeill Whistler (1834-1903), peintre américain ;
 James McNeill (1869-1938), diplomate et homme politique irlandais ;
 
 Josephine McNeill (1895-1969), diplomate irlandaise ;
 Lee McNeill (1964-2021), athlète américain ;
 Mark McNeill (1993-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 
 Patrick McNeill (1987-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Robert Duncan McNeill (1964-), acteur et réalisateur américain ;
 Serayah McNeill (1995-), une actrice et chanteuse américaine
 William H. McNeill (1918-2016), historien américain et père de John R..

Toponyme 

 Port McNeill, une ville de Colombie-Britannique.

Patronyme écossais